GMP est le sigle communément utilisé pour :
 GNU Multiprecision Library, la bibliothèque de calcul sur les grands nombres ;
 groupe motopropulseur, d'un véhicule automobile, généralement composé d'un moteur à explosion avec ses accessoires (alimentation, échappement, refroidissement, allumage...), d'un embrayage et d'une boîte de vitesses ;
 Good Manufacturing Practices ;
 guanosine monophosphate, un nucléotide retrouvé dans les acides nucléique en génétique et comme exhausteur de goût ;

sigles spécifiques à la France
 génie mécanique et productique, une section d'IUT ;
 Gouverneur militaire de Paris, l'officier général de zone de défense et de sécurité de Paris et le général commandant de zone terre Île-de-France.